Hugo Gallet (né le  à Amiens en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Gallet commence le hockey dans le club de sa ville natale les Gothiques d'Amiens. En 2014, il part aux États-Unis pour tenter sa chance dans les ligues juniors. Il suit les pas de Guillaume Leclerc en NAHL, en rejoignant les Bruins d'Austin. La saison suivante, il rejoint les Magicians du Minnesota tuojours en NAHL. Après deux années aux États-Unis, il rejoint la Finlande où évolue déjà son petit frère Jules. Il signe en U20 au TPS Turku où il retrouve Malo Ville. Durant sa deuxième saison en Finlande, il est régulièrement appelé en équipe de France sénior. Il sera même sélectionné pour les championnats du Monde sans avoir jamais joué de même en sénior de toute sa carrière. Il rejoint en 2018 les Boxers de Bordeaux pour sa première saison en sénior. Il remporte le trophée Jean-Pierre-Graff du meilleur jeune de la Ligue Magnus. Cette belle saison et ses sélections régulières en équipe de France lui ouvre les portes des championnats séniors finlandais. Il rejoint la Mestis ( échelon) et IPK pour la saison 2019-2020. Ses bonnes performances lui permettent en décembre de jouer 4 matchs en première division finlandaise pour dépanner KalPa Kuopio.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens U18 || France U18 || 18 || 4 || 10 || 14 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens U18 || France U18 || 19 || 6 || 19 || 25 || 2 || 4 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens U18 || France U18 || 15 || 10 || 13 || 23 || 26 || 4 || 4 || 6 || 10 || 2
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 18 || 3 || 11 || 14 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || Bruins d'Austin || NAHL || 45 || 1 || 7 || 8 || 10 || 10 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Magicians du Minnesota || NAHL || 46 || 2 || 3 || 5 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || TPS Turku U20 || Jr. A SM-liiga || 28 || 0 || 3 || 3 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || TPS Turku U20 || Jr. A SM-liiga || 49 || 5 || 7 || 12 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 44 || 5 || 22 || 27 || 28 || 7 || 0 || 4 || 4 || 14
|-
| 2019-2020 || IPK Iisalmi || Mestis || 40 || 9 || 18 || 27 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kalevan Pallo || Liiga || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || IPK Iisalmi || Mestis || 17 || 4 || 7 || 11 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Kalevan Pallo || Liiga || 37 || 1 || 9 || 10 || 37 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
|2013|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||1||0||1|| 2||-2|| align="left"| 
|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||1||1|| 8||-6|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||1||1|| 0||-2|| align="left"| 
|-
|2016 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||4||1||3||4|| 4||5|| align="left"| 
|-
|2017 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||2||1||3|| 8||0|| align="left"| 
|-
|2018 || align="left"| Championnat du monde ||6||0||1||1|| 6||-3|| align="left"| 
|-
|2019 || align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0|| 0||-6|| align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
 Ligue Magnus
Trophée Jean-Pierre-Graff : 2018-2019

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1997
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du KalPa Kuopio
Naissance à Amiens
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff